Wielki australijski deblokaż - jedno z rozdań ułożonych przez Hermana Filarskiego na brydżową I Olympiadę na Układane Karty.

S rozgrywa 7BA po ataku królem pik.

Jedynym 100% sposobem na zrealizowanie kontraktu jest, po wzięciu pierwszej lewy, zrzucenie wszystkich honorów karowych z dziadka na kiery z ręki (odblokowanie kar), co pozwala na wykorzystanie blotek karowych w ręce rozgrywającego.

Bibliografia 

Rozgrywka w brydżu